Bellardi ist ein italienischer Familienname. Träger des Namens sind:

 Luigi Bellardi (1818–1889), italienischer Zoologe
 Ludovico Bellardi, eigentlich Carlo Antonio Ludovico Bellardi (1741–1826), italienischer Botaniker
 Margarethe Carrière-Bellardi (1885–1975), Leiterin des Berliner Harnack-Hauses der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften